Rangia är ett släkte av musslor som beskrevs av Charles des Moulins 1832. Rangia ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Rangia